Йонас Мариус Лид (; 17 июля 1881, , Норвегия — 25 апреля 1969, там же) — норвежский и российский предприниматель, дипломат, писатель и коллекционер произведений искусства.

Сыграл важную роль в освоении Сибири и Дальнего Востока, помог организовать своему соотечественнику Фритьорфу Нансену поездку по Сибири. Был норвежским консулом в Красноярске.

В 1912 году создал «Сибирское акционерное общество пароходства, промышленности и торговли» (сокращенно «Сибирская Компания»; ), за что в 1913 году получил по дарованию императора Николая Второго российское гражданство.

В 1920 чуть не умер от оспы.

Примечания 

Предприниматели Российской империи
Дипломаты Норвегии